Быстрого́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Тацинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Быстрогорский.

Административное устройство 
В состав Быстрогорского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 посёлок Быстрогорский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Муниципальные образования Тацинского района
Сельские поселения Ростовской области